Valkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1880-1952), homme politique finlandais
 (née en 1977), joueuse finlandaise de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois